The Honor of the Tribe – film del 1912 diretto da Thomas H. Ince
 The Honor of the Tribe – film del 1916 prodotto dalla Buffalo Film Company
 For the Honor of the Tribe – film del 1912 diretto da Thomas H. Ince